Der Kanton Bonnières-sur-Seine ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Mantes-la-Jolie, im Département Yvelines und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Bonnières-sur-Seine. Vertreter im Generalrat ist seit 2001 Didier Jouy (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 69 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Bonnières-sur-Seine aus den 27 Gemeinden Bennecourt, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bonnières-sur-Seine, Bréval, Chaufour-lès-Bonnières, Cravent, Favrieux, Fontenay-Mauvoisin, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Limetz-Villez, Lommoye, Ménerville, Méricourt, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, Le Tertre-Saint-Denis und La Villeneuve-en-Chevrie.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Jeufosse und Port-Villez → Notre-Dame-de-la-Mer

Bonnieressurseine